Le mot mural (au masculin) ou murale (au féminin) est principalement un adjectif signifiant « relatif aux murs, sur un mur ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie le mot murale, nominatif singulier neutre de l'adjectif latin  (même sens que « mural »), est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces de plantes, comme Alyssum murale (l'Alysson des murs) et Chenopodiastrum murale (le Chénopode des murs).

Sciences humaines et sociales 
 Une couronne murale est un attribut honorifique garni de tours qui symbolise les murs d'une ville fortifiée, employé dans l'antiquité gréco-romaine et dans l'héraldique européenne.
 L'opération Mural (1956-1961) est une action clandestine menée par le Mossad pour évacuer des enfants juifs du Maroc vers Israël, alors que le gouvernement marocain l'interdisait.

Culture et société

Arts et événements artistiques 
 Le festival MURAL est un festival international d'art urbain, qui se tient tous les ans depuis 2013 à Montréal (Québec, Canada).
 En technique picturale, un mural (une murale au Québec) est une peinture murale, c'est-à-dire une peinture monumentale dont le support est un mur intérieur ou extérieur, une voûte ou un plafond.
 En décoration :
 une applique murale est un dispositif d'éclairage fixé sur un mur ;
 une décalcomanie murale est le report d'une image ou d'un motif sur la surface d'un mur par le collage d'un décalque mural (un autocollant) ;
 un revêtement mural est un produit décoratif servant à couvrir et apporter du confort à un mur ou une cloison.

Littérature 
 Murale est un recueil de poèmes de Mahmoud Darwich, paru en 2000.

Urbanisme 
 Une publicité murale est un pan de mur peint (en général à la main), dont l'objet est d'indiquer la présence d'un magasin ou de faire la réclame d'un produit.

Notes et références